USS Okinawa je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Okinawa (CVE-127) 
 USS Okinawa (LPH-3)

Okinawa